Форбант, Форбас () — в древнегреческой мифологии несколько персонажей с этим именем сложно отличимы, связаны с Фессалией, Аргосом, Элидой, Аркадией и Родосом.
 Форбант (царь Аргоса) — сын Аргоса либо сын Криаса. Царь Аргоса.
 Форбант (сын Лапифа) — сын Лапифа. Переселился из Фессалии в Элиду.
 Форбант (сын Триопа) — сын Триопа. Переселился из Фессалии на Родос.
 Форбант (вождь флегиев) — вождь флегиев. 
  — с Лесбоса. Отец .
  — троянец, любимец Гермеса.
 Форбант — фиванец. Оруженосец или пастух Лаия.
 Форбант — сын Метиона. Из Сиены. Убит Персеем.
 Форбант — участник битвы кентавров с лапифами.
 Форбант — пан, участник индийского похода Диониса.
 Форбант — афинянин, учитель Тесея.
 Форбант — акарнанец, спутник Евмолпа.
 Форбант — из Аркадии, отец .

Другое
 Форбант — пожизненный архонт в Афинах.